ТГЭ — многозначная аббревиатура:
 ТГЭ — толстопленочный графитсодержащий электрод
 ТГЭ — трансмиссивная губкообразная энцефалопатия
 ТГэ — тепловоз с гидропередачей, электростанция

См. также 
 ТГЭС — трансмиссивный гастроэнтерит
  — аббревиатура латиницей